Osoby o tym nazwisku:
 Antonio Trivulzio – rzymskokatolicki duchowny
 Antonio Trivulzio – rzymskokatolicki duchowny
 Giangiacomo Teodoro Trivulzio – rzymskokatolicki duchowny